Militära grader i Portugal visar den hierarkiska ordningen i den portugisiska armén.

Portugal
Grader